McPherson kan som auktorsförkortning betyda:

 Gordon McPherson
 Tsitsi Y. McPherson
 Gordon D. McPherson

Robotskapade auktorsförkortningar